|-
| 66601 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66602 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66603 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66604 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66605 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66606 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66607 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66608 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66609 - || || 10 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66610 - || || 10 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66611 - || || 10 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66612 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66613 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66614 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66615 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66616 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66617 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66618 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66619 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66620 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66621 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66622 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66623 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66624 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66625 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66626 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66627 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66628 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66629 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66630 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66631 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66632 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66633 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66634 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66635 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66636 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66637 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66638 - || || 4 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 66639 - || || 4 de setembre, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 66640 - || || 4 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 66641 - || || 3 de setembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 66642 - || || 4 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 66643 - || || 8 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 66644 - || || 9 de setembre, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 66645 - || || 9 de setembre, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 66646 - || || 8 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 66647 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66648 - || || 7 de setembre, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 66649 - || || 7 de setembre, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 66650 - || || 7 de setembre, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 66651 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66652 - || || 8 de setembre, 1999 || Mauna Kea || C. A. Trujillo, J. X. Luu, D. C. Jewitt
|-
| 66653 - || || 8 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 66654 - || || 22 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66655 - || || 30 de setembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 66656 - || || 30 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66657 - || || 30 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66658 - || || 30 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66659 - || || 1 d'octubre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 66660 - || || 2 d'octubre, 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 66661 Wallin || || 2 d'octubre, 1999 || Jornada || D. S. Dixon
|-
| 66662 - || || 3 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66663 - || || 6 d'octubre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 66664 - || || 7 d'octubre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 66665 - || || 7 d'octubre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 66666 - || || 7 d'octubre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 66667 Kambič || || 8 d'octubre, 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 66668 - || || 11 d'octubre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 66669 - || || 12 d'octubre, 1999 || Modra || A. Galád, P. Kolény
|-
| 66670 - || || 12 d'octubre, 1999 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 66671 Sfasu || || 15 d'octubre, 1999 || Nacogdoches || W. D. Bruton, M. L. Johnson
|-
| 66672 - || || 10 d'octubre, 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 66673 - || || 15 d'octubre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 66674 - || || 3 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66675 - || || 3 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66676 - || || 3 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66677 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66678 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66679 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66680 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66681 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66682 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66683 - || || 12 d'octubre, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 66684 - || || 15 d'octubre, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 66685 - || || 1 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 66686 - || || 1 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 66687 - || || 3 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 66688 - || || 4 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 66689 - || || 6 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 66690 - || || 7 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 66691 - || || 8 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 66692 - || || 9 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 66693 - || || 9 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 66694 - || || 9 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 66695 - || || 10 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 66696 - || || 10 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 66697 - || || 11 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 66698 - || || 12 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 66699 - || || 14 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 66700 - || || 14 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
6